Аспр-сюр-Бюэш:
 Аспр-сюр-Бюэш — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы.
 Аспр-сюр-Бюэш — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.